Нахичеван може да се отнася за:
 Нахичеван, град в Азербайджан
 Нахичеван, друго име на историко-географска област Нахичевания с център гр. Нахичеван:
 Нахичеванско шахство, държава (X – XI век)
 Нахичеванско ханство, държава (1747 – 1828)
 Нахичевански уезд, Ериванска губерния, Руска империя/република (1840 – 1917)
 Нахичеванска автономна съветска социалистическа република, Азербайджанска ССР, СССР (1924 – 1990)
 Нахичеванска автономна република, Република Азербайджан (от 1990 г.)
 Нахичеван на Дон, град (1779 – 1929) в Южна Русия, присъединен към Ростов на Дон